

Toponymie 
 Maglione est une commune italienne de la province de Turin et de la région Piémont.

Patronymes 
Maglione est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Luigi Maglione (1877-1944) est un homme d'Église italien ;
 Jean-Baptiste Édouard Maglione (1835-1890),  avocat et maire de Marseille.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien